Добровка — топоним, название населённых пунктов:

Россия 
 Добровка — село в Славгородском районе Алтайского края.

Украина 
 Добровка — село в Приазовском районе Запорожской области.